

Домброва-Дольна — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Домброва-Дольна — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства